Игнори́рование (от  — букв. не знать) — умышленное оставление без внимания, пренебрежение кем-либо или чем-либо. В зависимости от контекста может обозначать разные вещи.
 Игнорирование (в психологии) — форма психологической защиты, при которой осуществляется контроль информации об источнике воздействия путём ограничения объёма такой информации или её искаженного восприятия. Такое игнорирование может сопутствовать конфликтам.
 Одностороннее пространственное игнорирование (синдром игнорирования) (Hemispatial neglect) — игнорирование части пространства, которое может возникать при поражениях мозга, вызванных инсультом или травмами головы.
 Игнорирование (в нейробиологии) — форма фильтрации сенсорной информации.

Примечания